Greentown (Indiana)
 Greentown (Ohio), població del comtat de Stark (Ohio, EUA)
 Greentown (Comtat de Jefferson), població de l'estat d'Ohio
 Hangzhou Greentown, club de futbol xinès de la ciutat de Hangzhou